Hovik Demircsjan (örményül: Հովիկ Դեմիրճյան, görögül: Χοβίκ Ντεμιρτζιάν) vagy művésznevén Hovig (Nicosia, 1989. január 3. –) örmény származású ciprusi énekes. Ő  képviselte Ciprust a 2017-es Eurovíziós Dalfesztiválon Kijevben, Gravity című dalával.  A döntőben 68 pontot sikerült összegyűjtenie, így a 21. helyezést érte el.

Élete 

1989. január 3-án született Nicosiában, Cipruson, örmény származású. Marketingtevékenységet folytatott, de hamar lemondott, hogy énekes lehessen. A jazz-en gitározni és zongorázni tanult. Első nagy sikere a második helyezés a larnacai zenei versenyen. Cipruson a „The Music Messenger” becenéven vált ismertté. 2009. június 1-jén kiadta a „Δεν μού μιλάς - ἱστορία έχει τελειώσει” zenei videót a görög X-faktor előkészítéséhez. A dalt Argiro Christodoulidou írta és a Kostas Voniatis rendezte a videót.

Karrier 

2009-ben részt vett a görög X-Faktor második évadában. Az élő műsorokba bejutva Níkosz Múratídisz mentorlásában a 16 és 24 év közötti fiúk csapatjában versenyzett. A tehetségkutatóban végül a 7. helyen végzett. Az X-Faktor után visszatért Ciprusra, hogy szólókarrierjét felépítse hazájában is. Számos görög nyelvű dalt jelentetett meg ez idő alatt.  Demircsjan kétszer vett részt az Eurovíziós Dalfesztivál ciprusi előválogatójában: először 2010-ben, ekkor harmadik lett a Goodbye című dalával, majd öt évvel később a negyedik helyen végzett a Stone in a Riverrel. 2016. október 21-én a CyBC ciprusi közszolgálati televízió bejelentette, hogy Hovig képviseli a szigetországot a 2017-es Eurovíziós Dalfesztiválon, Kijevben. A dalát a svéd producer–zeneszerző Thomas G:son írta.

Diszkográfia

Single

Fordítás

Források 

Az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői
1989-ben született személyek
Élő személyek
Nicosiaiak